Бабра Шаріф (; , Лахор) — пакистанська кіноакторка. Була популярна у 1970х-1980х роках. Знімалася у фільмах мовою урду та пенджабською мовою. Деякі критики вважали її найкращою акторкою свого часу в Пакистані. Вона знялася у більш ніж 100 фільмах. Виконувала різноманітні ролі, що характеризує її як різнопланову акторку. Вісім разів отримувала премію Нігар — найвищу кінематографічну нагороду Пакистану.

Фільмографія

Посилання 
 

Урду
Шаріф
Пакистанські актори